Пило — фамилия. Известные носители:

 Пило, Карл Густаф (1711—1793) — шведский художник, сын Олофа Пило.
 Пило, Луи (1940—2016) — люксембургский футболист и футбольный тренер.
 Пило, Олоф (1668—1753)— шведский художник.

Другое
  — остров в Тунисе.

См. также 
 Пил